

Устьє — село, Аліковський район, Чувашія
 Устьє — село, Киринський район, Забайкальський край
 Устьє — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Устьє — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Див. також 
 Устя

ru:Устье (значения)